Вя́хяля () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1946) — финский спортсмен.
 Вяхяля, Элина (род. 1975) — финская скрипачка.